Ю́рий Никола́евич Рае́вский (1952 год, Пенза, РСФСР, СССР — 1973 год, Москва, РСФСР, СССР) — советский серийный убийца и насильник.

Биография 
Юрий Раевский родился в 1952 году в Пензе. Рос в благополучной семье. В ПТУ был комсоргом группы.

Шоком для всех стало, когда 16-летний Раевский напал на свою соседку и изнасиловал её (по другим данным — пытался изнасиловать). В 1970 году суд приговорил его к лишению свободы. Для отбывания наказания был этапирован в Мордовскую АССР, колония находилась в 30 километрах от Саранска. Там его «опустили», а на поясницу нанесли татуировку для «опущенных» — синюю розу. Существует предположение, что с этого момента он начал испытывать неприязнь к женскому полу. В июне 1971 года совершает побег из колонии.

Раевский умел располагать к себе женщин, в том числе и тех, которые были старше его, и даже тех, которые были замужем. Будущие жертвы маньяка сами шли с ним в самые сомнительные места.

На другой день после побега Раевский познакомился на окраине Саранска с женщиной, которую изнасиловал и пытался убить, сперва душил, а затем бил по голове куском асфальта. Потерпевшая выжила, но осталась на всю жизнь инвалидом.

Позднее выяснилось, что перед первым арестом и судом Раевский спрятал свой настоящий паспорт и заявил о его утере. После суда с целью затруднить легализацию в случае побега у него был изъят восстановленный паспорт. Но после побега преступник достал из тайника старый паспорт и получил возможность передвигаться по стране.

11, 27 августа и 14 сентября в Москве Раевский изнасиловал, убил (неоднократно душил, а затем нанёс несколько ударов ножом) и ограбил трёх молодых женщин. Экспертиза установила, что вторая жертва была беременна. Первые два убийства были совершены в лесополосе около аэропорта «Внуково», третье — на стройке в районе станции метро «Динамо». В качестве жертв маньяк выбирал приезжих. При знакомстве дарил им синюю розу (синий цвет получался, когда розу ставили в подкрашенную чернилами воду), которую затем оставлял рядом с телами убитых.

При расследовании первого убийства нашли свидетеля, который показал, что видел, как убитая в здании аэропорта «Внуково» встречалась с мужчиной. Выяснили, что последний являлся проживавшим в Москве женихом убитой, и она была с ним в ссоре. Бывший жених попал под подозрение и был арестован, но в это время произошло второе похожее убийство.

После второго убийства расследование было взято на особый контроль Генпрокуратурой СССР. Установили, что маньяк не оставлял на месте преступления отпечатков пальцев и следов спермы. Найденные при втором и третьем преступлениях паспорта своих жертв он разорвал, чтобы усложнить идентификацию личности. Действия преступника позволили сделать предположение, что он ранее судимый. Предположение подтвердилось, когда нашли свидетеля, видевшего в день совершения третьего убийства на стройке в районе станции метро «Динамо» высокого парня (это был Раевский) с тёмным пятном на пояснице (свидетель заметил татуировку, когда Раевский на ходу надевал футболку). Татуировка на пояснице навела следователей на мысль, что убийца в местах заключения был «опущенным». Проверка по базам криминального учёта, включая сводки о побегах из мест заключения, позволила идентифицировать Раевского.

24 сентября Раевский планировал совершить новое преступление. Он заманил в лесопарковую зону в Гагаринском районе девушку, но их встретил местный участковый, у которого вызвала подозрение синяя роза в руках девушки. Заметив направлявшегося в его сторону милиционера, маньяк сбежал. Его несостоявшаяся жертва опознала на предъявленных ей фотографиях Раевского своего спутника. После встречи с участковым Раевский покинул Москву. С этого времени он решил менять место пребывания после каждого совершённого преступления и прекратил использовать синюю розу при знакомстве со своими жертвами.

В октябре, через две недели после оставления Москвы, в Клайпеде Раевский изнасиловал и убил, нанеся 14 ударов ножом, девушку из туристической группы, привезённой на археологические раскопки в Клайпедский замок. Покидая место преступления, маньяк обронил паспорт, что заметили местные школьники. Они подобрали паспорт и отдали его преступнику, но перед этим прочли его имя и фамилию, после чего сообщили о подозрительном парне в милицию.

Вскоре Раевский изнасиловал и убил женщину, приехавшую в Минеральные Воды. Об этом преступлении стало известно только после поимки маньяка.

В конце октября в Харькове Раевский изнасиловал, убил и ограбил женщину. На этот раз жертвой маньяка стала местная жительница. На следующий день при попытке сбыть польское демисезонное пальто своей жертвы он был арестован. Примечательно, что в момент задержания Раевского подозревали только в спекуляции, девушка-милиционер, составлявшая протокол об административном правонарушении, выписала ему пропуск на выход. Но в отделении вызвало подозрение, что личность задержанного не удалось быстро установить, паспорта при себе он не имел и заявил, что прибыл в Харьков из Курской области. Но информация о месте проживания и работы задержанного проверке не поддавалась. Вскоре обратили внимание на ориентировку, в которой упоминалось об убийстве женщины, сопряжённом с изнасилованием, и похищении польского демисезонного пальто.

Следствие длилось около года. Судебно-психиатрическая экспертиза, проведённая в 1972 году во Всесоюзном НИИ общей и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, признала Раевского вменяемым, но не смогла объяснить причину его жестокости.

26 февраля (по другим данным — летом) 1973 года Юрий Раевский был приговорён к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел. Убийца подал в Верховный Совет СССР прошение о помиловании, которое было отклонено. В декабре приговор был приведён в исполнение.

В массовой культуре 
 «Синяя роза» — фильм из цикла «Следствие вели».
 «Дитя порока» — фильм из цикла «Легенды советского сыска».

Примечания

Ссылки 
 Маньяки Советского союза (60-70-е годы XX века)
 «Внуковский маньяк»: самого молодого насильника СССР «выдало» пальто жертвы

Литература 
 

Серийные убийцы 1970-х годов
Серийные убийцы СССР
Убийцы беременных женщин
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые за убийство
Насильники СССР
Казнённые в 1973 году
Преступники Пензенской области
Преступники Москвы
Преступники Мордовии
Преступники Ставропольского края
Совершившие побег из советских тюрем и лагерей